Förkortningen SHR har flera betydelser:

Sensorisk hyperreaktivitet
Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation
Swedish Hernia Register Svenskt bråckregister
IATA:s kod för Sheridan County Airport, Sheridan, Wyoming, USA.
Stable Hybrid Release, en GNU/Linux distribution för mobiltelefoner